Diese Aufstellung listet einen Teil offiziell ausgewiesener Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) von kantonaler Bedeutung im Schweizer Kanton Zürich auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).

Einzelnachweise 

Zurich
!Schutzgebiete